Seda puede hacer referencia a:
 Seda, sustancia de consistencia viscosa formada por una proteína llamada fibroína.
 Seda de araña, sustancia proteica producida por araneidos.
 Seda, novela de 1996 escrita por Alessandro Baricco.
 Seda, papel para armar cigarros.
 Seda, película de 2007 dirigida por François Girard basada en la novela de Alessandro Baricco.
 Seda, personaje ficticio de la serie de libros Crónicas de Belgarath.
 Seda,  condado bajo la administración de Garzê en la provincia de Sichuan, China.